Carolina Herrera puede referirse a:

 Carolina Herrera: Diseñadora de moda venezolana, de renombre internacional, que fundó su propio imperio en 1980.
 Astrid Carolina Herrera: Es una actriz, modelo y locutora venezolana, quien fue Miss Mundo 1984.